{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59701) - || 1999 JP119 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59702) - || 1999 JZ119 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59703) - || 1999 JB120 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59704) - || 1999 JJ120 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59705) - || 1999 JM120 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59706) - || 1999 JT120 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59707) - || 1999 JX121 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59708) - || 1999 JC123 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59709) - || 1999 JL123 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59710) - || 1999 JV123 ||14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59711) - || 1999 JC126 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59712) - || 1999 JN126 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59713) - || 1999 JA127 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59714) - || 1999 JG128 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59715) - || 1999 JM129 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59716) - || 1999 JP131 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59717) - || 1999 JR137 ||10 mei 1999 || Puckett
|-
| (59718) - || 1999 KG1 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59719) - || 1999 KN3 ||17 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (59720) - || 1999 KH5 ||20 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (59721) - || 1999 KM5 ||21 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (59722) - || 1999 KR6 ||17 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59723) - || 1999 KO8 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59724) - || 1999 KV13 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59725) - || 1999 KX13 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59726) - || 1999 KA14 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59727) - || 1999 KC15 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59728) - || 1999 KW15 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59729) - || 1999 LN || 6 juni 1999 || K. Korlević
|-
| (59730) - || 1999 LW || 7 juni 1999 || P. G. Comba
|-
| (59731) - || 1999 LL2 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59732) - || 1999 LO2 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59733) - || 1999 LR2 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59734) - || 1999 LT2 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59735) - || 1999 LY3 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59736) - || 1999 LA5 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59737) - || 1999 LC6 ||11 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59738) - || 1999 LH8 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59739) - || 1999 LP8 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59740) - || 1999 LC9 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59741) - || 1999 LE9 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59742) - || 1999 LN9 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59743) - || 1999 LV9 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59744) - || 1999 LG10 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59745) - || 1999 LF13 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59746) - || 1999 LN13 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59747) - || 1999 LV13 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59748) - || 1999 LE14 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59749) - || 1999 LZ15 ||12 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59750) - || 1999 LX16 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59751) - || 1999 LU18 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59752) - || 1999 LW19 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59753) - || 1999 LA28 ||10 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59754) - || 1999 LR31 ||11 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (59755) - || 1999 LY32 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (59756) - || 1999 LL35 ||7 juni 1999 || CSS
|-
| (59757) - || 1999 ME || 18 juni 1999 || J. Broughton
|-
| (59758) - || 1999 MH || 18 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (59759) - || 1999 MR || 20 juni 1999 || J. Broughton
|-
| (59760) - || 1999 MU || 22 juni 1999 || CSS
|-
| (59761) - || 1999 MZ || 23 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (59762) - || 1999 NB1 ||11 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (59763) - || 1999 NF2 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59764) - || 1999 NK3 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59765) - || 1999 NN4 ||13 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (59766) - || 1999 NW6 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59767) - || 1999 NR10 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59768) - || 1999 NV10 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59769) - || 1999 NG15 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59770) - || 1999 NS15 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59771) - || 1999 NX17 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59772) - || 1999 NN18 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59773) - || 1999 NZ21 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59774) - || 1999 NH29 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59775) - || 1999 NL29 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59776) - || 1999 NE33 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59777) - || 1999 NK35 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59778) - || 1999 NO39 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59779) - || 1999 NU40 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59780) - || 1999 NB42 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59781) - || 1999 NU42 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59782) - || 1999 NG43 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59783) - || 1999 NN43 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59784) - || 1999 NV44 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59785) - || 1999 NG49 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59786) - || 1999 NY52 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59787) - || 1999 NO55 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59788) - || 1999 ND56 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59789) - || 1999 NO56 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59790) - || 1999 NR56 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59791) - || 1999 NN59 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59792) - || 1999 NL60 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59793) Clapiès || 1999 OD || 16 juli 1999 || Pises
|-
| (59794) - || 1999 OE1 ||18 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (59795) - || 1999 OE2 ||22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59796) - || 1999 OJ3 ||22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (59797) - || 1999 PX || 7 augustus 1999 || Kleť
|-
| (59798) - || 1999 PO1 ||3 augustus 1999 || R. H. McNaught
|-
| (59799) - || 1999 PC2 ||10 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (59800) Astropis || 1999 PV4 ||14 augustus 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák|}

Planetoïdenlijsten